

Cinema 
 Il fronte della violenza (Shake Hands with the Devil) – film del 1959 diretto da Michael Anderson
 Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire  – film del 2004 diretto da Peter Raymont
 Shake Hands with the Devil  – film del 2007 diretto da Roger Spottiswoode

Letteratura 
 Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda  – libro di Roméo Dallaire del 2003

Musica 
 Shake Hands with the Devil  – album di Kris Kristofferson del 1979